ABCB9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 766 амінокислот, а молекулярна маса — 84 475.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

ABC-транспортери